В математической оптимизации самосогласованной функцией называют трижды дифференцируемую выпуклую функцию , вторая и третья производные которой связаны неравенством:
 

Многомерную функцию  называют самосогласованной, если одномерная функция  является самосогласованной для любых .

Свойства 
 Сумма самосогласованных функций является самосогласованной.
 Если  — самосогласованная функция, то самосогласованной является и функция  для любого действительного числа .
 Композиция самосогласованной функции с аффинной является самосогласованной функцией.

Приложения 
Существуют точные оценки глобальной сходимости метода Ньютона для самосогласованных функций.

Литература 
 Boyd, Vandenberghe. Convex Optimization. § 9.6.
 Б. Т. Поляк. Метод Ньютона и его роль в оптимизации и вычислительной математике. Труды Института системного анализа Российской академии наук, 2006.

Теория оптимизации